Het tennistoernooi van Wimbledon in 1982 bij de vrouwen werd voor de 89e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de derde keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Chris Evert-Lloyd met 6-1, 3-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1982